Bundesministerium steht für folgende Verwaltungseinrichtungen von Bundesstaaten:

 Bundesministerium (Deutschland)
 Bundesministerium (Österreich)
 Eidgenössisches Departement, je einem Minister (Bundesrat) unterstellte Einheit der Bundesverwaltung
 ministeriale Verwaltungsordnung der Vereinigten Staaten, siehe Liste der Ministerien der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Landesministerium
 Staatsministerium